Флаг муниципального образования «Каши́рский муниципальный район» является официальным символом муниципального образования «Каширский муниципальный район» Московской области Российской Федерации.

Флаг составлен на основании герба Каширского муниципального района по правилам и соответствующим традициям геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух вертикальных полос: голубой у древка (в 2/5 длины полотнища), на которой расположен жёлтый греческий крест, и белой с изображением чёрного Зиланта с жёлтым клювом, лапами и короной и с красным глазом, языком, изрыгаемым пламенем, и крыльями».

Обоснование символики 
Флаг разработан с учётом герба района, который создан на основе исторического герба города Каширы, высочайше утверждённого а.

Подлинное описание исторического герба гласит:

Щит разрезанный на двое горизонтальною чертою: в верхней части щита в лазоревом поле златой крест, а в нижней части в серебряном поле, черный с червлеными крыльями и увенчанный златым венцом дракон, представляющий герб Казанский, в напамятование, что сей град при Великом Князе Василие Иоанновиче, был дан в удел Абдыл Летифу, снизверженному Царю Казанскому; а верхняя часть щита показует, что он и тогда не выходил из под Российской державы.

Использование исторического герба города Каширы в качестве основы флага Каширского муниципального района символизирует историческое и территориальное единство двух самостоятельных муниципальных образований. Преемственность символики флага района от исторического герба также подчёркивает бережное отношение жителей района к своей истории.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения и интеллекта, солнечного света.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Красный цвет — символ трудолюбия, силы, мужества, красоты. Голубой цвет — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений.

Чёрный цвет — символ плодородия, скромности, мудрости и вечности бытия.

См. также

Примечания

Литература 
 Официальные символы Подмосковья. — Москва: Геральдический совет при Президенте РФ, Геральдическая комиссия при Губернаторе Московской области, Союз геральдистов России, 2003. — 158 с. — С. 41. ISBN 5-900971-20-1

Флаги с изображением дракона
Флаги с изображением корон